Dirty Work () — восемнадцатый британский и двадцатый американский студийный альбом The Rolling Stones, был издан в 1986 году на собственном лейбле группы.
Спродюсированный Стивом Лиллиуайтом, альбом был записан в период, когда отношения между Миком Джаггером и Китом Ричардсом значительно испортились, согласно автобиографии последнего; Ричардс описывал этот период как «третью мировую войну» — будущее группы тогда было под вопросом.

Список композиций 
Все песни написаны Миком Джаггером и Китом Ричардсом, за исключением отмеченных.

 Этот альбом был посвящён памяти Иэна Стюарта: «Спасибо, Стю, за 25 лет буги-вуги».
 В титрах не указан отрывок из песни «Key to the Highway» (авторы — Биг Билл Брунзи/Чарльз Сегар — 0:33), который закрывает альбом. Его сыграл Стюарт, который скончался вскоре после окончания рекорд-сессии для альбома.

Участники записи 
 The Rolling Stones
 Мик Джаггер — ведущий и бэк-вокал, губная гармоника
 Кит Ричардс — электро и акустическая гитары, бэк-вокал, лид-вокал на «Too Rude» и «Sleep Tonight», фортепиано
 Ронни Вуд — электро, акустическая и педальная слайд гитары, бэк-вокал, ударные на «Sleep Tonight», тенор-саксофон
 Чарли Уоттс — ударные
 Билл Уаймен — бас-гитара, синтезатор

 Приглашённые музыканты
  — клавишные
  — бэк-вокал, бас-гитара, орган, синтезатор
 Джимми Пейдж — электрогитара на «One Hit (To the Body)»
 Бобби Уомак — бэк-вокал, электрогитара на «Back to Zero»
  — клавишные
  — шейкеры
 Джон Реген — бас-гитара на «Winning Ugly»
 Дэн Коллетт — труба
 Иэн Стюарт — фортепиано
 Марку Рибас — перкуссия
 Джимми Клифф, Дон Ковей, Беверли Д’Анджело, Кирсти Маколл, Дженис Пендарвис, Патти Скелфа и Том Уэйтс — бэк-вокал

 Технический персонал
 Дэйв Джерден — звукоинженер
 Стив Паркер — дополнительный инженер
 Tom Crich, Mike Krowiak — ассистенты инженера
  — художественное оформление и дизайн упаковки
 Энни Лейбовиц — художественное оформление и фотографии
 Марк Марек — изображения на внутренней обложки
 Альбом микширован на R.P.M. и , Нью-Йорк

Хит-парады

Альбом

Синглы

Сертификация

Примечания 

Альбомы The Rolling Stones
Альбомы Virgin Records
Альбомы Rolling Stones Records